Beyond the Border – film del 1925 diretto da Scott R. Dunlap
Honor of the Mounted (Beyond the Border) – film del 1932 diretto da Harry L. Fraser
Mexicana (Beyond the Border) – film del 1945 diretto da Alfred Santell
Beyond the Border – film tv del 2001 diretto da Ari Palos